Вокиша има више значења:
 Округ Вокиша (Висконсин)
 Вокиша (Висконсин)